

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11
 Wilkówka – część miasta Maków Podhalański
 Wilkówka – część wsi Jankowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Bobowa
 Wilkówka – część wsi Skrzydlna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Wilkówka – część wsi Bęczarka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Wilkówka – część wsi Wiśniowa w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Wilkówka – część wsi Rytro w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Rytro
 Wilkówka – część wsi Gaboń w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Wilkówka – część wsi Sieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Wilkówka – część wsi Grzechynia w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Wilkówka – część wsi Żarnówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Wilkówka – część wsi Skawinki w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona

Inne 
 Wilkówka – potok, dopływ Białej
 Wilkówka (właśc. Dąbrowa) – potoczna nazwa wzniesienia na Pogórzu Wiśnickim

Zobacz też 
 Wilki, Wilkowa, Wilkowice, Wilkowiczki, Wilkowisko, Wilkowo, Wilkowyja, Wilków, Wilkówek